Adrien Ranvier (1867-1905), féministe et historien français ;
 Gabriel Ranvier (1828-1879), personnalité de la Commune de Paris ;
 Henri Ranvier (1857-1918), homme politique français ;
 Joseph-Victor Ranvier (1832-1896), peintre français ;
 Louis-Antoine Ranvier (1835-1922), anatomiste et histologiste français.

Autres utilisations 
 Les nœuds de Ranvier doivent leur nom à Louis-Antoine Ranvier